Дижур — еврейская фамилия.

 Дижур, Белла Абрамовна (1903—2006) — российская писательница и поэтесса.
 Дижур, Сергей Леонидович (1924—2000) — российский органист и клавесинист.